Количественный анализ — определение содержания (массы, концентрации) или количественных соотношений компонентов в анализируемом образце. Определяемыми компонентами могут быть атомы, молекулы, изотопы, функциональные группы, фазы и т. п.

Количественный анализ бывает:
 гравиметрический (весовой)
 титриметрический (объемный)

Гравиметрический метод анализа основан на определении вещества после взаимодействия с раствором вещества в ходе химической реакции. Объемный метод анализа основан на законе эквивалентов.

Цели количественного анализа 
Количественный анализ позволяет установить элементный и молекулярный состав исследуемого объекта или содержание отдельных его компонентов.

В зависимости от объекта исследования различают неорганический и органический анализ. В свою очередь их разделяют на элементный анализ, задача которого — установить, в каком количестве содержатся элементы (ионы) в анализируемом объекте, на молекулярный и функциональный анализы, дающие ответ о количественном содержании радикалов, соединений, а также функциональных групп атомов в анализируемом объекте.

Методы количественного анализа 
Обычно количественный анализ основан на использовании зависимости доступных измерению физических свойств изучаемого объекта или продукта его преобразования от состава.

Классическими методами количественного анализа являются гравиметрический (весовой) анализ и титриметрический (объемный) анализ.

Полную классификацию методов количественного анализа см. в статье Аналитическая химия.

Инструментальные методы анализа 
Классификацию инструментальных методов анализа см. в статье Инструментальные методы анализа

Полярография

Фотометрия и спектрофотометрия 
Метод основан на использовании основного закона светопоглощения. A=ELC. Где A-поглощение света, E-молярный коэффициент светопоглощения, L-длина поглощающего слоя в сантиметрах, C-концентрация раствора.
Существуют несколько методов фотометрии:

 атомно-абсорбционная спектроскопия,
 атомно-эмиссионная спектроскопия,
 молекулярная спектроскопия.

Атомно-абсорбционная спектроскопия 

Чтобы провести анализ с помощью этого метода, необходим спектрометр. Суть анализа состоит в том, чтобы просветить монохромным светом атомизированную пробу, затем разложить свет, прошедший через пробу любым световым диспергатором и детектором зафиксировать поглощение.
Для атомизации пробы применяются атомизаторы. (пламя, высоковольтная искра, индуктивно-связанная плазма). У каждого из атомизатров есть свои плюсы и минусы.
Для разложения света используют диспергаторы (дифракционная решетка, призма, светофильтр).

Атомно-эмиссионная спектроскопия 

Этот метод немного отличается от атомно-абсорбционного метода. Если в нем источником света был отдельный источник, то в атомно-эмиссионном методе источником излучения служит сама проба. В остальном все похоже.

Рентгенофлуоресцентный анализ

Активационный анализ

Примечания

Литература 
 

Аналитическая химия